Чэн  может означать:
 Чэн (фамилия)  — китайская фамилия
 Чэн — государство в Северном Китае  в 303 г.—347 г.н.э.
 Чэнсянь — уезд в округе Луннань в провинции Ганьсу КНР
 ЧЭН - чакрово-энергетический номер в диагностике экстрасенса Валекса Бу́як

См. также
 Чэнь (значения)